Дросопиги може да се отнася за:

 Гръцкото име на село Бел камен, дем Лерин, Западна Македония, Гърция;
 Дросопиги, село в дем Оропо, Гърция;
 Дросопиги, село в дем Източен Мани, Гърция, до 1955 година Церова;